El informe Pelícano (The Pelican Brief) puede referirse a:

 El informe Pelícano, película de 1993 dirigida por Alan J. Pakul.
 El informe Pelícano, novela en la que se basa la película, escrita por John Grisham.